Ю́рий Льво́вич Аверба́х () — советский шахматист, деятель российского и международного шахматного движения; международный гроссмейстер (1952), , международный арбитр по шахматам (1969) и шахматной композиции (1956), заслуженный мастер спорта СССР (1965). Чемпион СССР (1954). Председатель Шахматной федерации СССР (1972—1977).

Биография 
Родился в Калуге, отец Лев Лазаревич Авербах работал лесничим в калужских лесах, занимался поставкой дров в Москву, потом работал бракёром в тресте «Экспортлес», в 1930-х годах был репрессирован, но через год освобождён в связи с пересмотром дела, занимался торговлей лесом в Котласе, Кинешме. Мать была православной набожной женщиной, работала в системе народного образования, преподавала русский язык и литературу, перед Великой Отечественной войной вместе с детским домом, директором которого была, эвакуировалась в Пензу. Его рано овдовевший дед, Михаил Васильевич Виноградов, служил налоговым чиновником калужской казённой палаты. Отношения с зятем-евреем и его роднёй у деда были натянутыми, что стало главной причиной переезда родителей Ю. Л. Авербаха из Калуги в столицу.

Семья переехала в Москву в 1925 году, жили в Большом Афанасьевском переулке, недалеко от Арбатской площади. Учился в бывшей Медведниковской гимназии в Староконюшенном переулке. В девятом классе прочёл всего Шекспира. На формирование личности Авербаха огромное влияние оказал профессор-лингвист Михаил Николаевич Петерсон, который привил будущему гроссмейстеру тонкий вкус к русской и зарубежной литературе. Много читал С. Т. Аксакова, Л. Н. Толстого, В. П. Катаева. Увлекался лыжами, хоккеем, волейболом, собирал марки, год занимался боксом, чтобы не давать себя в обиду арбатской шпане. Потом боксёрские перчатки обменял на шахматы. Четвёртый разряд получил на турнире в Парке культуры им. Горького. В 1939 поступил в МВТУ им. Баумана, что с началом войны дало бронь от мобилизации.

Начало войны 22 июня 1941 года встретил на паровозостроительном заводе в Коломне, где проходил производственную практику от МВТУ. Вместе с другими студентами был отправлен на бронетанковую базу под Наро-Фоминск, где занимался ремонтом танков и тягачей. В сентябре вернулся в Москву, но вскоре институт был эвакуирован в Ижевск. В 1941—1943 учился в Ижевске, в Москву вернулся в апреле 1943 года. В студенческие годы прекрасно освоил английский язык, что впоследствии имело неоценимое значение на международных соревнованиях, в зарубежных командировках, в тренерской и организаторской работе, на постах в Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В молодые годы подрабатывал переводами с английского специализированных научных статей по газодинамике. Серьёзно заниматься шахматами стал через пять лет после окончания МВТУ. В шахматах больше всего ценил исследовательское направление.

Скончался 7 мая 2022 года в Москве, на 101 году жизни. Прах захоронен на Троекуровском кладбище.

На момент смерти являлся старейшим гроссмейстером мира.

Шахматная и профессиональная карьера 
Авербах увлекался шахматами с трёх лет, играл с семи. Победитель всесоюзного турнира (1938) среди школьников. Мастер спорта СССР с 1944 года, трёхкратный чемпион Москвы (1949, 1950, 1962). Победитель чемпионата Прибалтики (1946; вне конкурса) и турнира памяти Н. Н. Рюмина (1948). Чемпион СССР (1954). Участник 15 других чемпионатов страны; лучшие результаты: 1951 — 6-8-е м.; 1956 — 1-3-е (дополнительный матч-турнир — 2-е м.); 1958 — 4-е; 1960 — 6-е; 1961 — 7-8-е м. Участник Спартакиад народов СССР в составе сборной команды Москвы: 1959 — 1-е м.; 1963 — 2-е. На международный соревнованиях дебютировал в 1949 — матч-турнир Москва — Будапешт. В составе сборной команды СССР победитель командных чемпионатов Европы (1957 и 1965). Участник турнира претендентов (1953) — 10-11-е м., межзональных турниров (1952 и 1958) — 5-8-е и 7-11-е м. Победитель ряда международных соревнований: Дрезден (1956); Джакарта (1960, 1979); Аделаида (1960); Вена (1961); Москва (1962, турнир ЦШК); Рио-де-Жанейро (1965); Крайстчерч (1967); Бухарест (1971); Поляница-Здруй (1975; мемориал А. К. Рубинштейна) и др. Лучшие результаты в других международных соревнованиях: Гастингс (1959/1960) — 2-3-е м.; Кисловодск (турнир ЦШК; 1964) и Мар-дель-Плата (1965) — 3-е; Пальма (остров Мальорка; 1972) — 5-7-е; Поляница-Здруй (1976) — 2-4-е; Реджо-нель-Эмилия (1977/78) — 2-е; Манила (1979) — 3-5-е м. В составе сборной команды СССР участник матчей с шахматистами Аргентины, Великобритании, США, Уругвая, Франции, Швеции, Югославии.

Член спортивного общества «Зенит».

Шахматным профессионалом в привычном понимании этого слова не был, поскольку параллельно с участием в соревнованиях всегда учился и работал. По образованию инженер, окончил кафедру ДВС МВТУ им. Баумана в 1946 году. Член Исполкома (1978—1982) и ЦК (1974—1982) ФИДЕ. Председатель квалификационной комиссии (1978—1986), сопредседатель комиссий по оказанию помощи развивающимся странам (1978—1986), по пропаганде и печати ФИДЕ (1986—1991). Председатель (1972—1977), заместитель председателя (1962—1972, 1978—1991) Шахматной федерации СССР. Главный редактор бюллетеня «Шахматная Москва» (1958—1962), журнала «Шахматы в СССР» и «Шахматного бюллетеня» (1962—1991). Заместитель главного редактора энциклопедического словаря «Шахматы» (1981—1991). Ведущий телепрограммы «Шахматная школа» (1969—1991). Президент общества коллекционеров и историков шахмат России (с момента основания в 2004). Шахматный теоретик, историк и литератор.

Составлял шахматные этюды.

Автор классических фундаментальных исследований в области эндшпиля. Многие книги Авербаха переведены на иностранные языки.

Авербах внёс вклад в теорию дебютов. Один из вариантов в староиндийской защите называется системой Авербаха (вариантом Авербаха): 1. d4 Кf6 2. c4 g6 3. Кc3 Сg7 4. e4 d6 5. Сe2 0-0 6. Сg5.

«Борьба идей всегда была для меня самым важным моментом в шахматах — ведь именно в творческом споре рождается истина» (Авербах). В отличие от большинства коллег-гроссмейстеров всегда отличался дружелюбным, неконфликтным, уравновешенным характером. (И. А. Зайцев)

Награды 
 Орден Почёта (4 мая 2022 года) — за большой вклад в развитие и популяризацию российского и международного шахматного движения, многолетнюю добросовестную работу.
 За достижения в области шахмат награждён орденом Дружбы народов (1981), медалями «За трудовую доблесть» (1957) и «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).

Увлечения и кредо 
Нумизмат, обладатель редких коллекций. Любил путешествовать.

По житейским убеждениям — фаталист и атеист.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Семья и личная жизнь 
Супруга Ада Ивановна Летнякова, училась вместе с Юрием Львовичем в МВТУ им.Баумана. Женаты с 1945 года, дочь Евгения - переводчик с английского, французского и немецкого языков. Евгения некоторое время была замужем за Андреем Стуруа (сыном Мэлора Стуруа), а затем за гроссмейстером М. Е. Таймановым.

Книги 
 Как решать шахматные этюды (1957)
 Что надо знать об эндшпиле (1960)
 В поисках истины (Записки гроссмейстера) (1967)
 Шахматный самоучитель (1970)
 Small Chess Dictionary (1980, Белград)
 Шахматные окончания. Пешечные, слоновые, коневые (1956)
 Шахматные окончания. Конь против слона, ладейные (1958)
 Шахматные окончания. Ферзевые, ладья против легкой фигуры (1962)
 
 
 
 
 
 Матч на первенство мира: Мерано-81 (1982)
 Schachtaktik für Fortgeschrittene (1983, Берлин)
 Избранные партии (1998)
 Школа середины игры (2000)
 Школа эндшпиля (2000)
 Шахматная Академия (2002)
 Шахматы на сцене и за кулисами (2003)
 О чём молчат фигуры (2007)
 Жизнь шахматиста в системе. Воспоминания гроссмейстера (2012)

Книги в соавторстве 
 Азбука шахмат (1967)
 Путешествие в шахматное королевство (1972)
 Шахматные олимпиады (1974)
 Шахматные окончания (в 5 томах) (1980-84)
 Шахматная школа (Курс лекций для шахматистов-разрядников) (1976)
 Путешествие в шахматное королевство (1988) в соавторстве с М. А. Бейлиным. Издательство «Физкультура и спорт» 
 Метеоры (2005, в соавторстве с Л. С. Верховским)
 Учебник шахматной игры (2013)

Литература

Примечания

Ссылки 

 

Мастера спорта СССР по шахматам
Шахматисты СССР
Чемпионы Москвы по шахматам
Чемпионы СССР по шахматам
Выпускники МГТУ
Шахматные теоретики
Шахматные арбитры СССР
Шахматные арбитры России
Международные арбитры по шахматной композиции
Международные арбитры по шахматам
Шахматные тренеры СССР
Шахматные тренеры России
Шахматные функционеры
Председатели Шахматной федерации СССР
Коллекционеры монет
Столетние долгожители России
Похороненные на Троекуровском кладбище